Casillas – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ávila
 Casillas de Flores – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka
 Casillas de Coria – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cáceres
 Casillas – miejscowość w Gwatemali, w departamencie Santa Rosa

Osoby noszące nazwisko Casillas 
 Iker Casillas (ur. 1981) – hiszpański piłkarz
 Giovani Casillas (ur. 1994) – meksykański piłkarz